Диллон, Джеймс:* Диллон, Джеймс (род. 1950) — шотландский композитор.
 Диллон, Джеймс (1902—1986) — ирландский политик.